ESF steht für:
 Earthshaker Fest, ein Metal-Musik-Festival in Franken
 Einlagensicherungsfonds, ein Sicherungssystem von Kreditinstituten
Energiesparende Fahrweise (besonders im Schienenverkehr: energiesparende Fahrweise im EBuLa)
 Esperantic Studies Foundation, eine nordamerikanische Forschungsstiftung für Interlinguistik
 Erythropoiesestimulierender Faktor, siehe Erythropoetin
 Europäische Schule Frankfurt
 Europäische Schulfamilie, ein europäisches Schüleraustausch-Programm und Schulentwicklungs-Projekt
 Europäischer Sozialfonds, ein Finanzierungsinstrument für beschäftigungspolitische Programme
 Europäisches Sozialforum, ein regionales Forum des Weltsozialforums
 European Science Foundation, siehe Europäische Wissenschaftsstiftung
 European Services Forum, ein Interessenverband europäischer Dienstleistungsunternehmen
 European Ski Federation, der europäische Skiverband
 European Softball Federation, der europäische Softballverband
 European Squash Federation, der europäische Dachverband für Squash
 European Studbook Foundation, Organisation für Terraristik-Zuchtbücher
 Exchange Stabilization Fund, ein Fonds des US-Finanzministeriums zur Börsenstabilisierung
 Esler Airfield (IATA-Code), Flugplatz von Rapides Parish, Louisiana
 Estafeta Carga Aérea (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft

Abkürzung